Чемпионат мира по крикету 1996 года — шестой розыгрыш чемпионата мира по крикету (версия ODI), прошедший в Индии, Пакистане и Шри-Ланке. Победителем турнира в первый раз стала сборная Шри-Ланки, обыгравшая в финале австралийцев.

Страны-участницы 
  Австралия
  Англия
  Вест-Индия
  Зимбабве
  Индия
  Кения
  Нидерланды
  ОАЭ
  Новая Зеландия
  Пакистан
  Шри-Ланка
  ЮАР

Стадионы

Индия

Пакистан

Шри-Ланка

Группа А

Группа B

Плей-офф

Сетка турнира

Ссылки 
 Статистика

Крикет
Чемпионаты мира в Индии
Чемпионаты мира в Пакистане
Февраль 1996 года
Март 1996 года
Спорт в Индии в 1996 году
1996 год в Пакистане
Международные соревнования по крикету в Индии
Крикет в Пакистане
1996 год в крикете